

Patronyme 
Koffman et ses variantes (, , , , )  sont des noms de famille d'origine allemande signifiant « marchand ».

  (né en 1942), informaticien américain ;
  (née en 1964), actrice américaine ;
 Marie-Jeanne Koffman (1919-2021), chirurgienne, alpiniste et cryptozoologue soviétique puis russe, d'origine française ;
  (1928-2001), musicien de jazz canadien.